Турнир «NHK Trophy 2006» — очередной этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2006-2007. Был проведён в Нагано в с 30 ноября по 3 декабря 2006 года. Организатором турнира является японская федерация конькобежного спорта при поддержке ИСУ.

Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду. Спортсмены, набравшие по итогам двух этапов серии наибольшее количество очков, выступили в финале Гран-при.

События 
 На этом турнире, танцевальный дуэт занявший 4-е место Мэрил Дэвис и Чарли Уайт из США, впервые в истории новой системы судейства, получили четвёртые уровени сложности за все элементы своего произвольного танца;
 Японка Мао Асада установила рекорд по сумме баллов за обе программы  (199.52).

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 

2006 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Нагано
Фигурное катание в сезоне 2006/2007
Декабрь 2006 года
Спорт в Японии в 2006 году